Slipknot  () — американская кроссовер-трэш-группа, образованная в 1980 году в Нью-Хэвен, штат Коннектикут, США. На счету группы всего одна EP. Распались в 1989 году.

Дискография 
 Slipknot ()

Участники группы 
 Стимми — вокал, бас-гитара
 Майк Мартинес — ударные
 Скотт Агостинелли — гитара

Примечания